Сезон 2015/2016 — 24-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 62-й подряд и 113-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 117-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 119-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 8 августа 2015 года против «Уотфорда», последний — 15 мая 2016 года против «Норвич Сити».

По итогам сезона «Эвертон» занял одиннадцатое место в чемпионате Англии, а в Кубке Лиги и в Кубке Англии дошёл до полуфиналов. Таким образом, второй сезон подряд клуб не сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Umbro
 Титульный спонсор:  Chang Beer

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Трансферы

Лето 2015

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Зима 2016

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
 Информация о сезоне на сайте Everton Results

2015/2016
Эвертон